Модестов — прізвище. Відомі носії:
 Модестов Василь Іванович (1839–1907) — історик античної культури.
 Модестов Микола Васильович (1863–1920) — комендант Новограда-Волинського під час національно-визвольних змагань початку 20 ст.
 Модестов Юлій Аронович (1874–1921) — український оперний співак (драматичний баритон).

 Плахов-Модестов Ростислав Петрович (нар.1939) — радянський, український кінорежисер і сценарист. 

Російські прізвища